Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Indoors 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Adriana Gerši che ha battuto in finale Marie-Gaïané Mikaelian 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Silvia Farina Elia (primo turno)
 Magüi Serna (secondo turno)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Francesca Schiavone (secondo turno)

 Mariana Díaz Oliva (secondo turno)
 Cristina Torrens Valero (semifinali)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Anabel Medina Garrigues (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Indoors 2001